— семейство паукообразных отряда . Широко распространены в Африке и на ближнем Востоке, также встречаются в Индии, Южной Америке, Пиренейском полуострове и на Балканах.

Список родов 
Blossiinae Roewer, 1933
Blossia Simon, 1880 
Blossiana Roewer, 1933
Daesiinae 1899
Biton Karsch, 1880 
Bitonissus Roewer, 1933
Bitonota Roewer, 1933
Bitonupa Roewer, 1933
Daesiola Roewer, 1933
Gluviinae Roewer, 1933
Eberlanzia Roewer, 1941
Gluvia C. L. Koch, 1842
Gluviola Roewer, 1933
Haarlovina Lawrence, 1956
Mumaella Harvey, 2002 
Gluviopsinae Roewer, 1933
Gluviopsida Roewer, 1933
Gluviopsilla Roewer, 1933
Gluviopsis Kraepelin, 1899
Gluviopsona Roewer, 1933
Gnosippinae Roewer, 1933
Gnosippus Karsch, 1880
Hemiblossia Kraepelin, 1899 
Hemiblossiola Roewer, 1933
Tarabulida Roewer, 1933
Triditarsinae Roewer, 1933
Hodeidania Roewer, 1933
Triditarsula Roewer, 1933
Triditarsus Roewer, 1933
Incertae sedis
Ammotrechelis Roewer, 1934 
Ceratobiton Delle Cave & Simonetta, 1971
Gluviella Caporiacco, 1948
Namibesia Lawrence, 1962
Syndaesia Maury, 1980
Valdesia Maury, 1981

Примечания 

Сольпуги
Семейства паукообразных